Фуцзянь:

 Фуцзянь — провинция на востоке Китая.
 Фуцзянь — одна из провинций Китайской республики.
 Фуцзянь Сюньсин — китайский баскетбольный клуб.
 Фуцзянь — китайский авианосец.